Böttcherstraße 3 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Haus St. Petrus (Bremen)
 Böttcherstraße 3 (Stralsund)
 Böttcherstraße 3 (Warstein), siehe Liste der Baudenkmäler in Warstein